Анинск — название населённых пунктов в России:

 Анинск — улус в Хоринском районе Бурятии.
 Анинск — село в Пермском районе Пермского края.